Haute Pègre peut faire référence à :

 Haute Pègre (Trouble in Paradise), film américain de Ernst Lubitsch sorti en 1932 ;

 Haute Pègre (Larceny), film américain de George Sherman sorti en 1948.